Buschelkapelle ist der Name folgender Kapellen:

 St. Michael (Fröhlins) in Fröhlins, einem Ortsteil von Ottobeuren
 Burgruine Berneck mit Buschelkapelle (Deggingen) in Deggingen